Whitwell kan syfta på:

Storbritannien 

 Whitwell, Derbyshire, ort i England, 
 Whitwell, Hertfordshire, ort i England, 
 Whitwell, Isle of Wight, ort i England, 
 Whitwell, North Yorkshire, ort i England, 
 Whitwell, Rutland, ort i England, 
 Whitwell, Norfolk, parish i England, 
 Whitwell-on-the-Hill, parish i North Yorkshire, England,

USA 

 Whitwell, Tennessee, ort i Tennessee, Marion County,